Говедаре () — село в Болгарии. Находится в Пазарджикской области, входит в общину Пазарджик. Население составляет 1534 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Говедаре, в состав которого входит Говедаре, должность кмета (старосты) исполняет Йордан Иванов Бакырджиев (коалиция в составе 3 партий: ВМРО — Болгарское национальное движение, Союз свободной демократии (ССД), Демократы за сильную Болгарию (ДСБ)) по результатам III тура выборов правления кметства 15 февраля 2008 года.

Кмет (мэр) общины Пазарджик — Тодор Димитров Попов (независимый) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Пазарджикской области